Маргарита Бычкова:
 Бычкова, Маргарита Геннадьевна (род. 1968) — российская актриса.
 Бычкова, Маргарита Евгеньевна (1936—2014) — российский историк, доктор исторических наук.